Sümber Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sümber (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Sümber (distrikt i Mongoliet, Gobi-Sümber), 

Robotskapade Mongolietförgreningar